In diesem Artikel sind alle wichtigen Namen und Zahlen sowie Erfolge und Titelgewinne, die die Fußballabteilung des 1. FC Köln betreffen, aufgelistet.

Sämtliche Daten befinden sich auf dem Stand vom 14. Mai 2022.

Erfolge

Nationale Titelgewinne 
Die wichtigsten errungenen Titel des 1. FC Köln waren die deutsche Meisterschaft, welche dreimal gewonnen wurde sowie der DFB-Pokal, welchen der Klub viermal gewann. Durch den Meisterschaftsgewinn 1963/64 wurden die Kölner zum ersten Bundesligameister der Geschichte.

Nationale Mehrfacherfolge 
 Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal (1): 1977/78

Nationale Vizemeisterschaften und DFB Pokal-Finalteilnahmen 
 Deutscher Vizemeister (7): 1959/60, 1962/63, 1964/65, 1972/73, 1981/82, 1988/89, 1989/90
 Unterlegener DFB-Pokal-Finalist (6): 1953/54, 1969/70, 1970/71, 1972/73, 1979/80, 1990/91

Regionale Titelgewinne

Regionale Vizemeisterschaften und westdeutscher Pokal-Finalteilnahmen 
 Westdeutscher Vizemeister (3): 1952/53, 1957/58, 1958/59
 Unterlegener westdeutscher Pokal-Finalist (2): 1958, 1960

Internationale Finalteilnahmen 
 UEFA-Pokal (1): 1985/86

Sonstige offizielle Titelgewinne 
 DFB-Hallenpokal (1): 1993
 Unterlegener DFB-Hallenpokal-Finalist (1): 1994
 Meister der 2. Bundesliga (4): 2000, 2005, 2014, 2019
 Meister der Rheinbezirksliga (2): 1948, 1949

Inoffizielle Erfolge

Titelgewinne bei traditionellen Vorbereitungsturnieren 
Erfolgreich war der 1. FC Köln besonders bei Einladungsturnieren spanischer Vereine. So gewann der FC die Trofeo Gamper als einziger Klub – abgesehen von Ausrichter FC Barcelona – zweimal. Insgesamt wurden 25 (mit Erfolgen in der Halle 46) Turniere gewonnen.

 Joan-Gamper-Trophäe (2): 1978, 1981
 Trofeo Ciudad de Zaragoza (1): 1971
 Trofeo Villa de Gijón (1): 1973
 Los Angeles Nations Cup (1): 1990
 Uhrencup (1): 1991
 Kaiserstuhl-Cup (1): 1998

Titelgewinne bei sonstigen Turnieren

Weiteres Abschneiden bei Turnieren 
 2. Platz (16): Trofeo Teresa Herrera (1956), Trofeo Gamper (1966, 1979), Trofeo Ciudad de Palma (1970), Mitsubishi-Cup (1980), Turnier in Offenburg (1981), 1. Freiburger Fußballturnier (1982), Rhein-Neckar-Pokal in Mannheim (1983), Trofeo Santiago Bernabéu (1984), Trofeo Ciudad de Zaragoza (1986), San-Jose-Cup (1990), Mazda-Cup (1993), Trofeo Villa de Madrid (1994), Cornelia Cup (2009), Antalya-Cup (2011), betsafe.com-Cup (2014), Telekom-Cup (2022)
 3. Platz (9): Trofeo Ciudad de Vigo (1974), Turnier in Brüssel (1975), Amsterdam Tournament (1982), Tournoi de Paris (1985), Turnier in Lüttich (1985), Fuji-Cup (1987), Internationales Fußballturnier in Los Angeles (1988), ETL-Dom-Cup (2010), betsafe.com-Cup (2015), HappyBet Cup in Aachen (2016)
 4. Platz (9): Osterturnier in Brügge (1956), Trofeo Gamper (1982), Tournoi de Paris (1982), Trofeo Villa de Gijón (1983), Fuji-Cup (1989, 1990), Turnier in Kerkrade (1995), Uhrencup (2006), LIGA total!-Cup (2010)
 Halbfinale (1): Kirin Cup (1978)
 Gruppenphase (1): Alpenpokal (1968)

Bilanz bei Hallenturnieren 
 1. Platz (21): Turnier in Dortmund (Januar 1972, Dezember 1979, Januar 1980, Januar 1983), Turnier in Berlin (1973, 1981), Turnier in Essen (2× 1976), Turnier in Köln (1982, 1986, 1988, 1989, 1995, 1996, 2009), Turnier in Genf (1984), Turnier in Paris (1988), Turnier in Düsseldorf (1989), Turnier in Krefeld (1993), Turnier in Nürnberg (1994, 1995), Turnier in Stuttgart (1995, 1996)
 2. Platz (10): Turnier in Ludwigshafen (1977) Turnier in Berlin (1979), Turnier in Köln (1992, 1994), Turnier in Essen (1987, 1993), Turnier in Hannover (1993), Turnier in Dortmund (1995), Turnier in Koblenz (1997), Turnier in Düsseldorf (1991)
 3. Platz (10): Turnier in Dortmund (Dezember 1972), Turnier in Köln (1984, 1985, 1987, 1990), Turnier in Essen (1987, 1989), Turnier in Stuttgart  (1992), Turnier in Hannover (1995), Turnier in Koblenz (1996), Turnier in Leipzig (1996), Qualifikationsturnier in Riesa (2001)
 4. Platz (8): Turnier in Dortmund (Dezember 1980, Dezember 1983), Turnier in Stuttgart (1988), Masters in Dortmund (1990), Turnier in Köln (1991, 1997, 2006), Turnier in Krefeld (1995)
 5. Platz (4): Turnier in Essen (1986), Turnier in Frankfurt am Main (1988), Turnier in München (1989), Turnier in Solingen (1994)

 weitere Teilnahmen: Turnier in Remscheid (1972), Turnier in Essen (1973, 1975, 1984, 1985, 1996), Turnier in Dortmund (1989, 1992, 1993, 2009), Turnier in Köln (1993), Turnier in Stuttgart (1991, 1994), Turnier in Krefeld (1994), Turnier in Münster (1997, 2000), Turnier in Hamburg (1997), Qualifikationsturnier in Leipzig (1998), Qualifikationsturnier in Bremen (1999), Qualifikationsturnier in Oberhausen (2000)

Wichtige Spiele der Vereinsgeschichte

Erstes Pflichtspiel des 1. FC Köln 1948 (Rheinbezirksliga, 14. Spieltag)

Aufstiegsspiel zur Oberliga West 1949

DFB-Pokal Finale 1954

Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1960

Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1962

Endspiel um die deutsche Meisterschaft 1963

Münzwurfspiel von Rotterdam 1965 (Viertelfinale des Europapokals der Landesmeister)

DFB-Pokal Finale 1968

DFB-Pokal Finale 1970

DFB-Pokal Finale 1971

DFB-Pokal Finale 1973

DFB-Pokal Finale 1977 + Wiederholungsspiel

DFB-Pokal Finale 1978

„Double“-Sieg gegen St. Pauli 1978

Halbfinale des Europapokals der Landesmeister 1979

DFB-Pokal Finale 1980

DFB-Pokal Finale 1983

Finale des UEFA-Pokals 1986

DFB-Pokal Finale 1991

Relegationsspiele zur Bundesliga 2021

Personen der Vereinsgeschichte

Präsidenten 
Bisher hatte der 1. FC Köln zehn Präsidenten. Die längste Amtszeit weist mit 19 Jahren Franz Kremer auf. Für kurze Zeiträume, so z. B. nach dem Rücktritt Wolfgang Overaths war der Präsidentenposten nicht besetzt.
  = Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger in Amtszeit
  = Deutscher Meister in Amtszeit
  = DFB-Pokal-Sieger in Amtszeit

Trainer 
Bisher hatte der 1. FC Köln 52 verschiedene Trainer. Hennes Weisweiler hatte drei, Zlatko Čajkovski, Rolf Herings, Christoph Daum, Frank Schaefer und Friedhelm Funkel je zwei Amtszeiten.

  = Deutscher Meister und DFB-Pokalsieger in Amtszeit
  = Deutscher Meister in Amtszeit
  = DFB-Pokal-Sieger in Amtszeit

Spieler 
Bisher absolvierten 554 Spieler mindestens ein Pflichtspiel für den 1. FC Köln. Diese werden in einem eigenen Artikel dargestellt.

Torschützenkönige 
15 verschiedene Spieler wurden im Trikot des 1. FC Köln mindestens einmal Torschützenkönig in einem offiziellen Wettbewerb. Insgesamt 24 Torschützenkönige stellen die Kölner, davon fünf in der Bundesliga.

Fußballer des Jahres

Spieler und Trainer beim FC 
Es gibt sieben Personen, die sowohl Profispieler als auch Chef-Trainer des 1. FC Köln waren.

 Hennes Weisweiler (1948–1952 Spielertrainer, 1955–58 und 1976–1980 Trainer)
 Zlatko Čajkovski (1955–1958 Spieler, 1961–1963 und 1973–1975 Trainer)
 Georg Stollenwerk (1953–1963 Spieler, Januar 1976–Juli 1976 Trainer)
 Hannes Löhr (1964–1978 Spieler, 1983–1986 Trainer)
 Morten Olsen (1986–1989 Spieler, 1993–1995 Trainer)
 Stephan Engels (1978–1989 Spieler, 1995–1996 Trainer)
 Bernd Schuster (1978–1981 Spieler, 1998–1999 Trainer)

Rekorde 
Im Folgenden sind alle Rekordwerte, die Spieler und Trainer beim 1. FC Köln aufgestellt haben, aufgelistet. Die linke Tabelle zeigt die Anzahl an Spielen, die mittlere Tabelle die Anzahl an erzielten Toren eines Spielers und die rechte Tabelle die Anzahl der Spiele eines Trainers im jeweiligen Wettbewerb.

Pflichtspiele

Bundesliga

Endrunde um die deutsche Meisterschaft

Oberliga West

2. Bundesliga

Rheinbezirksliga

DFB-Pokal

Westdeutscher Pokal

DFB-Ligapokal

Europapokal 
Alle Einsätze in sämtlichen Europapokalwettbewerben zusammenaddiert

UEFA Champions League / Europapokal der Landesmeister

Europapokal der Pokalsieger

UEFA Europa League / UEFA-Pokal

Messestädte-Pokal

UEFA Intertoto Cup

Relegation zur Bundesliga

Deutsche Nationalspieler 

43 Spieler absolvierten mindestens ein Länderspiel für die deutsche Fußballnationalmannschaft, während sie dem 1. FC Köln angehörten.

Kölner Weltmeister 
9 Spieler des 1. FC Köln wurden während der Vereinszugehörigkeit mit Deutschland Weltmeister.
 1954: Hans Schäfer, Paul Mebus
 1974: Wolfgang Overath, Bernd Cullmann, Heinz Flohe
 1990: Pierre Littbarski, Bodo Illgner, Thomas Häßler, Paul Steiner ohne Einsatz

Kölner Europameister 
5 Spieler des 1. FC Köln wurden während der Vereinszugehörigkeit mit Deutschland Europameister.
 1972: Hannes Löhr ohne Einsatz
 1980: Toni Schumacher, Bernd Schuster, Bernd Cullmann, Herbert Zimmermann ohne Einsatz

Individuelle Auszeichnungen bei einer WM 
 2006: Bester Nachwuchsspieler: Lukas Podolski
 1986: Bester Torwart: Toni Schumacher

Statistik aller Pflichtspiele 
Diese Bilanz weist alle absolvierten Pflichtspiele des 1. FC Köln aus.

Erläuterung zur Statistik: Die Berechnungen der Punkte erfolgen einheitlich nach der 3-Punkte-Regel. Bei Spielen, die in die Verlängerung gehen, werden alle dort erzielten Tore gewertet, nicht jedoch Treffer im Elfmeterschießen. Wird eine Partie in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen entschieden, wird diese nicht als unentschieden gewertet. Das einzige Spiel in der Vereinsgeschichte, welches auf einem anderen Wege (durch Münzwurf) entschieden wurde (Landesmeisterpokal-Viertelfinale), geht als Unentschieden in die Bilanz ein.

Statistik im Europapokal 

Der 1. FC Köln war in jedem offiziellen Europapokalwettbewerb (Europapokal der Landesmeister/UEFA Champions League, Europapokal der Pokalsieger, UEFA-Pokal/UEFA Europa League und Messestädte-Pokal) vertreten und erreichte in jedem dieser Wettbewerbe mindestens einmal das Halbfinale, was in Deutschland sonst nur noch Eintracht Frankfurt schaffte. Insgesamt gelangen die Kölner achtmal in ein Europapokal-Halbfinale. In der Saison 1985/86 erreichte der FC im UEFA-Pokal sein einziges europäisches Finale. Der UEFA Intertoto Cup wird als reines Qualifikationsturnier im Folgenden extra behandelt.

Übersicht aller Teilnahmen am Europapokal 
 Teilnahmen (26)
 Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League (3): 1962/63, 1964/65, 1978/79
 Europapokal der Pokalsieger (3): 1968/69, 1977/78, 1983/84
 UEFA-Pokal / UEFA Europa League (15): 1971/72, 1972/73, 1973/74, 1974/75, 1975/76, 1976/77, 1980/81, 1982/83, 1984/85, 1985/86, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1992/93, 2017/18
 Messestädte-Pokal (5): 1961/62, 1963/64, 1965/66, 1967/68, 1970/71

 Ewige Tabelle aller Europapokale: 52. Platz

Finalteilnahmen 
Einmal erreichte der 1. FC Köln ein Europapokal-Finale. Dieses ging im UEFA-Pokal nach Hin- und Rückspiel (1:5, 2:0) gegen Real Madrid verloren.

 Teilnahmen (1)
 UEFA-Pokal / UEFA Europa League (1): 1985/86

Halbfinalteilnahmen 
 Teilnahmen (8)
 Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League (1): 1978/79
 Europapokal der Pokalsieger (1): 1968/69
 UEFA-Pokal / UEFA Europa League (4): 1974/75, 1980/81, 1985/86, 1989/90
 Messestädte-Pokal (2): 1963/64, 1970/71

Viertelfinalteilnahmen 
 Teilnahmen (11)
 Europapokal der Landesmeister / UEFA Champions League (2): 1964/65, 1978/79
 Europapokal der Pokalsieger (1): 1968/69
 UEFA-Pokal / UEFA Europa League (6): 1973/74, 1974/75, 1980/81, 1984/85, 1985/86, 1989/90
 Messestädte-Pokal (2): 1963/64, 1970/71

Bilanz in der UEFA Champions League / Europapokal der Landesmeister 
Am wichtigsten Wettbewerb für europäische Vereinsmannschaften nahm der 1. FC Köln dreimal teil. Alle Teilnahmen fielen in die Zeit, als der Wettbewerb als Europapokal der Landesmeister firmierte.

 Teilnahmen (3)
 Halbfinale (1): 1978/79
 Viertelfinale (1): 1964/65
 1. Runde (1): 1962/63

 Ewige Tabelle: 133. Platz

Bilanz im Europapokal der Pokalsieger 

Am bis zu seiner Einstellung zweitwichtigsten Europapokal, dem Europapokal der Pokalsieger, nahm der 1. FC Köln dreimal teil.

 Teilnahmen (3)
 Halbfinale (1): 1968/69
 Achtelfinale (1): 1983/84
 1. Runde (1): 1977/78

 Ewige Tabelle: 91. Platz

Bilanz in der UEFA Europa League / UEFA-Pokal 

An der UEFA Europa League, bzw. dem UEFA-Pokal nahm der 1. FC Köln 15 Mal teil. 14 Teilnahmen fielen in die Zeit, als der Wettbewerb als UEFA-Pokal firmierte. In der Saison 2017/18 trat man zum insgesamt 15. Mal und erstmals im Wettbewerb an, seitdem dieser UEFA Europa League heißt.

 Teilnahmen (15)
 Finale (1): 1985/86
 Halbfinale (3): 1974/75, 1980/81, 1989/90
 Viertelfinale (2): 1973/74, 1984/85
 Achtelfinale (5): 1972/73, 1976/77, 1982/83, 1988/89, 1990/91
 Gruppenphase (1): 2017/18
 2. Runde (2): 1971/72, 1975/76
 1. Runde (1): 1992/93

 Ewige Tabelle: 50. Platz

Bilanz in der UEFA Conference League

Bilanz im Messestädte-Pokal 

Am Messestädte-Pokal nahm der 1. FC Köln fünfmal teil.

 Teilnahmen (5)
 Halbfinale (2): 1963/64, 1970/71
 Achtelfinale (1): 1965/66
 2. Runde (1): 1967/68
 1. Runde (1): 1961/62

 Ewige Tabelle: 5. Platz

Bilanz im UEFA Intertoto Cup 

Der UEFA Intertoto Cup diente lediglich als Qualifikation zum UEFA-Pokal. Im auch UI-Cup genannten Wettbewerb wurde keine Trophäe ausgespielt. Die Partien in diesem Wettbewerb gelten daher zwar als Pflichtspiele, fließen jedoch nicht in die Europapokal-Statistik ein.

 Teilnahmen (2)
 Halbfinale (1): 1997
 Achtelfinale (1): 1995

Spielstatistik gegen europäische Vereinsmannschaften 
Aufgelistet sind alle Spiele, die in einem Europapokal-Wettbewerb (inklusive UI-Cup) stattgefunden haben. Nicht berücksichtigt sind die sechs Europapokalspiele gegen deutsche Vereine. Angegeben ist der heutige Staats- sowie Vereinsname, sofern der Verein noch existiert.

Höchstwerte

Statistik in nationalen Wettbewerben

Spielstatistik gegen deutsche Vereinsmannschaften 
Aufgelistet sind alle Spiele gegen Vereine, gegen die der 1. FC Köln in Bundesliga, Endrunden um die deutsche Meisterschaft, Oberliga West, 2. Bundesliga, Rheinbezirksliga, UEFA-Pokal, DFB-Pokal, Westdeutscher Pokal und DFB-Ligapokal insgesamt mindestens vier Spiele absolviert hat. Vorsortiert ist die Liste nach Anzahl der Spiele. Bei Namensänderungen wird der aktuelle Vereinsname verwendet, bei nicht mehr existierenden Vereinen der letzte offizielle Name.

Höchstwerte

je 3 Spiele
 Oberliga West + Westdeutscher Pokal: TSG Vohwinkel 80 (2S, 5:0, +2 – WD-Pokal 5:3)
 2. Bundesliga + DFB-Pokal: Chemnitzer FC (2S, 10:4, +6 – Pokal 2:1), SSV Reutlingen 05 (1S, 1U, 3:2, +1 – Pokal 5:2), 1. FC Magdeburg (1S, 1U, 4:1, +3 - Pokal 2:5), VfL Osnabrück (1S, 1N, 3:2, +1 - Pokal 1:0), SV Wehen Wiesbaden (1S, 1N, 5:5, ±0 - Pokal 3:3 n. V., 3:2 i. E.), SSV Ulm 1846 (2U, 3:3, ±0 – Pokal 1:3)
 Rheinbezirksliga + Westdeutscher Pokal: SC West Köln (1S, 1U, 2:1, +1 – WD-Pokal 4:2)
 Rheinbezirksliga: SV Baesweiler 09 (3S, 15:3, +12), SC Blau-Weiß 06 Köln, (3S, 11:2, +9), 1. FC Ringsdorff-Godesberg (3S, 12:4, +8), TuRa Bonn (3S, 11:6, +5), Bonner FV (1S, 1U, 1N, 4:3, +1)

je 2 Spiele
 Bundesliga: VfB Leipzig (3:1, 3:2), Blau-Weiß 90 Berlin (1:1, 1:1)
 Oberliga West: Duisburger FV 08 (6:2, 2:0)
 2. Bundesliga: 1. FC Heidenheim (1:1, 2:0), VfB Lübeck (2:1, 1:1), FC Gütersloh (1:0, 1:1), FC Rot-Weiß Erfurt (1:0, 1:1)
 Rheinbezirksliga: VfB Lechenich (10:1, 5:0), RSV Union 05 Köln (6:1, 9:1), SV Beuel 06 (9:4, 5:1), SC 09 Erkelenz (5:0, 5:3), SC Kellersberg (3:1, 4:1), SC Schwarz-Weiß Köln (4:2, 3:2)
 DFB-Pokal: Essener FV 1912 (9:1, 5:0), SV Meppen (1:0, 4:0), VfL Wolfsburg II (3:2, 3:1)
 Westdeutscher Pokal: SV Bergisch Gladbach 09 (6:0, 6:1)

je 1 Spiel
 Rheinbezirksliga: SuS Nippes 12 (8:2), Eschweiler SG (5:1), SpVg Frechen 20 (5:2), SG Düren 99 (3:1), BC Kohlscheid (2:2)
 DFB-Pokal: Altona 93 (10:0), BFC Dynamo (9:1), FSV Wacker 90 Nordhausen (8:0), BFC Preussen (7:0), FC Remscheid (7:0), Itzehoer SV (7:0), SpVg Emsdetten 05 (6:0), VSG Altglienicke (6:0), VfR Aachen-Forst (6:1), VfB Oldenburg (6:2), Leher Turnerschaft (5:0), SVN Zweibrücken (5:1), Freie Turnerschaft Braunschweig (4:0), Germania Wernigerode (4:0), FC Emmendingen (4:0), FC Oberneuland (5:2 n. V.), SV Arminia Hannover (4:1), Rot-Weiß Lüdenscheid (4:1), Kickers Emden (3:0), VfR Sölde (3:0), SC Wiedenbrück (3:0), FV Donaueschingen (3:1), Eintracht Bad Kreuznach (3:1), ZFC Meuselwitz (2:0), TSR Olympia Wilhelmshaven (2:0), BFC Viktoria 1889 (3:2), Wormatia Worms (0:0, 4:3 i. E.), FC Bayern München II (0:0, 4:5 i. E.), SpVg Beckum (0:0, 3:4 i. E.), FSV Zwickau (1:3 n. V.), Werder Bremen II (2:4 n. V.), Viktoria Aschaffenburg (0:1)
 Westdeutscher Pokal: SC Rapid Köln (10:1), Sportfreunde Siegen (5:0), SV Schlebusch (4:0), Jugend 07 Bergheim (4:0), Viktoria Alsdorf (4:1), BC Efferen (3:1), VfB Bottrop (3:2), Eintracht Gelsenkirchen (3:2), Germania Zündorf (2:1)

Erfolge in DFB-Wettbewerben 
 DFB-Ligapokal: Gruppenphase 1972/73
 DFB-Hallenpokal: Sieger 1993 (München), Finalist 1994 (Dortmund), 3. Platz 1990 (Dortmund) Viertelfinalist 2001 (Dortmund), Vorrunde 1989 (Dortmund), 1991 (Dortmund), 1992 (München), 1995 (München), 1996 (Dortmund)
 DFB-Hallenpokal-Qualifikation: 3. Platz 2001 (Riesa), Vorrunde 1998 (Leipzig), 1999 (Bremen), 2000 (Oberhausen)

Vereinsrekorde

Siege 
Die 5 höchsten Pflichtspielsiege
 13:0 im Heimspiel gegen Union Luxemburg im Messestädte-Pokal, am 5. Oktober 1965 (höchster Europapokalsieg einer deutschen Mannschaft)
 10:0 (2): im Heimspiel gegen den Altonaer FC von 1893 im DFB-Pokal, am 30. September 1979 & im Heimspiel gegen FK Pirmasens in der Endrunde um die deutsche Meisterschaft, am 5. Mai 1962
 10:1 (2): im Heimspiel gegen den SC Rapid Köln im westdeutschen Pokal, am 3. August 1955 & im Auswärtsspiel beim VfB Lechenich in der Rheinbezirksliga, am 24. Oktober 1948
 9:0 im DFB-Pokal gegen Schwarz-Weiß Essen, am 20. Dezember 1977
 9:1 (3): im UEFA-Pokal gegen Viking Stavanger, am 7. November 1972 & im Auswärtsspiel beim Essener FV 1912 im DFB-Pokal, am 5. Dezember 1971 & im Auswärtsspiel beim BFC Dynamo im DFB-Pokal, am 19. August 2018

Die 3 höchsten Siege in der Bundesliga:allesamt Heimspiele
 8:0 (2): gegen FC Schalke 04, am 8. November 1969 & gegen Eintracht Braunschweig, am 8. September 1979
 7:0 (2): gegen FC Schalke 04, am 9. September 1967 & gegen Eintracht Frankfurt, am 29. Oktober 1983
 7:1 (2): gegen Tennis Borussia Berlin, am 31. Mai 1975 & gegen SV Werder Bremen, am 21. Januar 2023

Die 3 höchsten Auswärtssiege in der Bundesliga:
 6:0 gegen SC Tasmania 1900 Berlin, am 30. Oktober 1965
 6:1 gegen SV Darmstadt 98, am 28. Januar 2017
 5:0 (3): gegen Hertha BSC am 22. Februar 2020, gegen Werder Bremen, am 24. Mai 1980 & gegen FC St. Pauli, am 29. April 1978

Die 3 höchsten Siege in der Oberliga West:allesamt Heimspiele
 9:2 gegen STV Horst-Emscher, am 4. Januar 1953
 8:1 gegen Preußen Münster, am 4. April 1954
 7:0 gegen Schwarz-Weiß Essen, am 10. Januar 1954

Die 3 höchsten Siege in der 2. Bundesliga:allesamt Heimspiele
 8:1 (2): gegen Dynamo Dresden am 10. November 2018 & gegen Wacker Burghausen, am 28. Januar 2005
 7:0 gegen 1. FC Union Berlin, am 7. Oktober 2002
 6:1 gegen 1. FC Nürnberg, am 7. November 1999

Niederlagen 
Die 3 höchsten Pflichtspielniederlagen:allesamt Auswärtsspiele
 0:8 gegen FC Bayern München im DFB-Pokal, am 4. Februar 2003
 1:8 gegen FC Dundee im Europapokal der Landesmeister, am 5. September 1962
 0:7 gegen FC Bayern München in der Bundesliga, am 15. Mai 1971

Die höchste Niederlage in der Oberliga West:
 0:5 gegen Rot-Weiss Essen, am 1. November 1953

Die höchste Niederlage in der 2. Bundesliga:
 0:5 gegen Rot-Weiss Essen, am 18. Februar 2007

Tore 
Die meisten Tore:
 Oberligasaison 1961/62 mit 89 Toren
 Der Bundesligahöchstwert wurde 1977/78 mit 86 Treffern erzielt

Die wenigsten Gegentore:
 Saison 1987/88 mit 28 Gegentoren
 In der 2. Bundesliga kassierte der FC 2013/14 nur 20 Gegentore und hält damit den aktuellen Zweitligarekord

Die meisten Tore in einem Bundesliga-Spiel:
 Dieter Müller, 6 Treffer in der Saison 1977/78 im Heimspiel gegen Werder Bremen (7:2)

Die längste Zeit ohne erzieltes Tor:
 Den Bundesliga-Negativrekord stellte der 1. FC Köln in der Saison 2001/02 auf, als es in 1.034 aufeinanderfolgenden Minuten nicht gelang, ein Tor zu erzielen, bis Thomas Cichon im Spiel gegen Hertha BSC zum 1:1 traf.

Punkte 
Die meisten Punkte:
 Umgerechnet auf die 3-Punkte-Regel wurden die meisten Punkte in der Double-Saison 1977/78 erzielt, 70.

Die wenigsten Punkte:
 Nur 22 Punkte erreichte der FC in der Abstiegssaison 2017/18

Die längste Zeit auswärts ohne Gegentor:
 Bis zum ersten Gegentreffer durch Christian Gentner am 18. Spieltag der Saison 2009/10 in der 22. Minute blieb der 1. FC Köln auswärts insgesamt 565 Minuten in Folge ohne Gegentor und in insgesamt 6 Pflichtspielen auswärts ohne Gegentor.

Serien 
Die längste Siegesserie:
 Wettbewerbsübergreifend gewann der FC 1976/77 vom 8. August bis zum 11. September 1976 12 Spiele in Folge.

Längste ungeschlagene Serie:
 25 Pflichtspiele blieb der FC 2002/03 ungeschlagen, vom 12. August 2002 bis zum 16. März 2003.

Längste Serie ohne Sieg:
 18 Pflichtspiele gelang Köln in der Saison 2005/06 kein Sieg, vom 21. September 2005 bis zum 25. Februar 2006.

Literatur 
 Dirk Unschuld, Thomas Hardt, Frederic Latz: Im Zeichen des Geißbocks. Die Geschichte des 1. FC Köln. Verlag Die Werkstatt, Göttingen 2008, ISBN 978-3-89533-582-2.

Einzelnachweise 

Namen und Zahlen
Koln, 1. FC Statistik